Ел Кокуите има више значења:

 Ел Кокуите (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокуите (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокуите (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокуите (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику